Ґехадір () — села у Вірменії:

 Ґехадір (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Ґехадір (Котайк) — у марзі Котайк.
 Ґехадір (Ширак) — у марзі Ширак.